

Medaglie

Teste di serie

  Detelin Dalakliev (Quarti di finale)
  Óscar Valdez Fierro (Ottavi)
  Sergey Vodopyanov (Quarti di finale)
  John Joseph Nevin (Semifinali)
  Veaceslav Gojan (Ottavi)

<li>  Anvar Yunusov (Semifinali)
<li>  Vittorio Jahyn Parrinello (Ottavi)
<li>  Rahim Najafov (Trentaduesimi)
<li>  Mohamed Ouadahi (Sedicesimi)
<li>  Denis Makarov (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011